Udvari kancellária (Cancellaria Aulica; Hofkanzlei) lehetséges jelentései 
 uralkodó, államfő titkársága általában, lásd még kancellária

Történelmi hivatalok
(és ezek egykori székház-palotáinak) nevei
 cseh udvari kancellária vagy cseh királyi kancellária (Cancellaria Aulica Bohemica; böhmische Hofkanzlei, Česká dvorská kancelář) a cseh-morva tartományok ügyeinek Habsburg uralkodói igazgatási hivatala
 erdélyi udvari kancellária (Cancellaria Aulica Transylvaniae; Siebenbürgische Hofkanzlei), a Habsburg fennhatóság alatt álló Erdély kormányzati hivatala
 magyar udvari kancellária (Cancellaria Aulica Hungarica; ungarische Hofkanzlei), a magyarországi ügyek Habsburg uralkodói igazgatási hivatala
 osztrák udvari kancellária (Cancellaria Aulica Austriaca; österreichische Hofkanzlei), az osztrák örökös tartományok ügyeinek uralkodói igazgatási hivatala
 birodalmi udvari kancellária vagy császári udvari kancellária (Cancellaria Imperiali Aulica; Reichshofkanzlei), a Német-római Birodalom ügyeinek uralkodói igazgatási hivatala.
 nem tévesztendő össze ezzel: Új Birodalmi Kancellária (Neue Reichskanzlei), nemzetiszocialista birodalmi hivatal Berlinben.

Hasonló kifejezések
 kancellár (tisztség)
 kancellári hivatal (Kanzleramt)
 tartományi kancellári hivatal (Staatskanzlei), német és osztrák szövetségi tartományi (Bundesland) kormány igazgatási hivatala

A Habsburg Birodalom történelme
Németország történelme